Giannarelli ist der Familienname folgender Personen:
 Ansano Giannarelli (1933–2011), italienischer Dokumentarfilmer
 Roberto Giannarelli (* 1957), italienischer Regisseur